Ареобінд () — давньоримське ім'я. Відомі носії:
 Ареобінд — візантійський полководець
 Ареобінд Дагалайф — державний і військовий діяч Візантійської імперії
 Флавій Ареобінд — давньоримський полководець